Voici la liste des planètes mineures numérotées de 13001 à 14000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

13001-13100

13101-13200

13201-13300

13301-13400

13401-13500

13501-13600

13601-13700

13701-13800

13801-13900

13901-14000 

13001-14000